Groupe ouvrier peut désigner :
 Groupe ouvrier, groupe parlementaire français ;
 Groupe ouvrier, parti politique du Kurdistan irakien.